Вавило́нское викариа́тство — титулярное викариатство Александрийской православной церкви.

Православная кафедра в городе-крепости Вавилоне, стоявшем на Ниле немного севернее нынешнего Старого Каира, известна главным образом благодаря занимавшему её в VI веке преподобному Зосиме Египетскому. 

В новейшей истории Александрийского Патриархата епископы Вавилонские служат викариями Папы и Патриарха Александрийскоого и всей Африки и являются настоятелями Патриаршего Монастыря Святого Георгия в Старом Каире.

Епископы 
 древняя епископия
 Кир (ок. 449)
 Фотий (ок. 459)
 Зосима (ок. 560)
 Феодор (ок. 743)
 Константин (ок. 755)

 современная титулярная епископия
 Иларион (Койверакис) (6 декабря 1940 — 14 декабря 1968)
 Дорофей (Венардос) (11 декабря 1970 — осень 1972)
 Петр (Якумелос) (17 декабря 1972 — 30 ноября 1979)
 Иоаким (Баласакис) (6 декабря 1979 — 9 июля 1983)
 Петр (Папапетру) (15 августа 1983 — 14 июня 1990)
 Порфирий (Скикос) (17 июня 1990 — 23 сентября 1997)
 Феофилакт (Дзумеркас) (26 ноября 1999 — 27 октября 2004)
 Эммануил (Кьяйас) (14 ноября 2004 — 1 ноября 2006)
 Нифон (Цаварис) (18 октября 2009 — 26 ноября 2014)
 Феодор (Дридакис) (с 18 декабря 2016)

Примечания 

Титулярные епархии Александрийской православной церкви